Seaton (Aberdeen) - localidade na Aberdeen, Escócia
Seaton (Cornualha) - localidade na Cornualha, Inglaterra
Seaton (Cúmbria) - localidade na Cúmbria, Inglaterra
Seaton (Devon) - localidade na Devon, Inglaterra
Seaton (Durham) - localidade na Durham, Inglaterra
Seaton (East Riding of Yorkshire) - localidade na East Riding of Yorkshire, Inglaterra
Seaton (Illinois) - localidade na Illinois, Estados Unidos
Seaton (Kent) - localidade na Kent, Inglaterra
Seaton (Northumberland) - localidade na Northumberland, Inglaterra
Seaton (Rutland) - localidade na Rutland, Inglaterra
Seaton Burn - localidade na North Tyneside, Tyne and Wear, Inglaterra
Seaton Carew - localidade na Hartlepool, Durham, Inglaterra
Seaton Delaval Hall - o palácio inglês